Појам Отон II може да се односи на:

 Отон II, цар Светог римског царства, краљ Немачке (961—983) и цар Светог римског царства (967—983)
 Отон II Вителсбах 
 Отон II Гилини